Dirphys (geslacht), een geslacht van vliesvleugeligen uit de familie Aphelinidae
Dirphys (berg), een berg op het Griekse eiland Euboea